Albertville puede referirse a lo siguiente:

 Albertville.—Localidad del departamento de Saboya, Francia.
 Albertville (Alabama).— Localidad de Alabama, Estados Unidos.
 Albertville (Minnesota).— Localidad de Minnesota, Estados Unidos.
 Albertville 92.— Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 celebrados en Albertville.